Astaná puede hacer referencia a:
 Astaná, capital de Kazajistán.
 Air Astana, compañía aérea.
 FC Astana, equipo de fútbol de Astaná.
 Astana, equipo ciclista.
 Aeropuerto internacional de Astaná.